Aleksandr Żukow (1900–1944) – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Aleksandr Żukow (1906–1986) – radziecki działacz partyjny i państwowy 
 Aleksandr Żukow (ur. 1954) – rosyjski przedsiębiorca żydowskiego pochodzenia
 Aleksandr Żukow (ur. 1956) – rosyjski ekonomista i polityk